Rue de la Croix peut désigner : 
 l'ancien nom de la rue Volta à Paris
 la rue de la Croix à Strasbourg

et de nombreux autres dérivés, tels que :
 Rue de la Croix-Faubin
 Rue de la Croix-Gagnée
 Rue de la Croix-Nivert
...